Демихово — опустевшая деревня в составе Покровского сельского поселения Рыбинского района Ярославской области России.

История 
Деревня Демихова указана на плане Генерального межевания Рыбинского уезда 1792 года.

География 
Деревня находится в центре открытой равнины в междуречье Коровки и Черёмухи. Она расположена примерно в 3 км на восток от села Покров, которое стоит на реке Коровка, и на таком же расстоянии на запад от села Красная горка, расположенного на реке Черемуха. С западной стророны к деревне примыкает деревня Дружба, а примерно 500 м к юго востоку деревня Стрижово. С северной стороны деревня Глазатово, далее следует Южное кладбище города Рыбинска и Окружная дорога, расстояние до Окружной дороги — около 2 км.

Население

Инфраструктура 
По почтовым данным в деревне 17 домов.

Транспорт 
Деревня доступна автотранспортом.

Источники 

 
		

Населённые пункты Покровского сельского поселения Рыбинского района Ярославской области